Tiffany peut aussi s'écrire Tiffanie, Tifanie ou Tiffani :

Prénoms

Tiffany 
 Tiffany Haddish, humoriste actrice et scénariste ; 
 Tiffany Brissette, actrice américaine ;
 Tiffany Chin, patineuse américaine ;
 Tiffany Doll, actrice porno française ;
 Tiffany Dupont, actrice américaine ;
 Tiffany Fallon, playmate américaine ;
 Tiffany Helm, actrice américaine ;
 Tiffany Hopkins, actrice porno française ;
 Tiffany Limos, actrice américaine ;
 Tyffany Million, actrice porno américaine ;
 Tiffany Mynx, actrice porno américaine ;
 Tiffany Paulsen, femme politique canadienne ;
 Tiffany Pollard, actrice américaine de télé réalité ;
 Tiffany Scott, patineuse américaine ;
 Tiffany Trump, de la famille de Donald Trump ;
 Tiffany Vise, patineuse américaine.

Tiffanie  
 
 Tiffanie Anderson, du groupe Girlicious ;
 Tiffanie DeBartolo écrivaine américaine ;
 Tifanie Christun, actrice américaine ;

Tiffani  
 
 Tiffani Thiessen, actrice américaine

Pseudonyme 

 Tiffany (1971-), nom de scène de Tiffany Renee Darwish, chanteuse pop américaine ;
  (1973-), catcheuse mexicaine ;
 Tiffany (1985-), catcheuse de la WWE ;
 Tiffany (1989-), chanteuse américaine d'origine coréenne de Girls' Generation.

Patronyme

Personnalités réelles 

 Carrie Tiffany écrivaine australienne ;
 Charles Lewis Tiffany famille du joaillier Tiffany & Co ;
 George Sylvester Tiffany politicien canadien ;
 John Kerr Tiffany, philatéliste américain ;
 Louis Comfort Tiffany peintre et maitre verrier, représentant américain de l'Art nouveau ;
 Stanley Tiffany politicien britannique.

Personnages de fiction 

Tiffany Case, personnage de James Bond ;
Tiffany Lords, personnage du jeu Rival Schools: United by Fate ;
Tiffany Mitchell, personnage de la série EastEnders rôle par Martine McCutcheon.
Tiffany (comics), personnage de Spawn de Todd McFarlane ;
Tiffany, personnage des films "La Fiancée de Chucky" & Le Fils de Chucky voix & rôle Jennifer Tilly.

Toponyme 

  (Wisconsin) ;
  (Wisconsin).

Fictions 

Petit Déjeuner chez Tiffany (Breakfast at Tiffany's), un roman de Truman Capote (1958) ;
Diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany's), film de Blake Edwards (1961) avec Audrey Hepburn, adaptation du roman éponyme ;
Tiffany, une bande dessinée de Yann ;
, premier album de Tiffany.

Autres 
Tiffany & Co, un joaillier américain et Tiffany's Restaurants ;
Tiffany et Chantilly-Tiffany, deux races similaires (mais distinctes) de chat ;
Tiffany, salle de spectacle de Los Angeles ;
Tiffany Pictures, studio de productions films dit « Tiffany-Stahl Productions ».

Voyez aussi 
Tiphaine, nom équivalent français, pour sens et origine

Prénom féminin
Prénom américain
Patronyme anglais
Nom de scène
Pseudonyme